Arnold Scholten – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Teddy Scholten – cantante olandese
 Théo Scholten – ex calciatore lussemburghese
 Willem Scholten – politico olandese